Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Sony Ericsson Open 2009 des Damentennis auf Key Biscayne bei Miami. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)